! (произносится «восклицательный знак») — второй студийный альбом американского рэпера Trippie Redd, вышедший 9 августа 2019. На альбоме присутствуют гостевые участия от Playboi Carti, The Game, Lil Baby, Lil Duke и Coi Leray.

История 
В январе 2019 года Триппи Редд объявил в прямом эфире Instagram, что в скором времени у него появятся два новых проекта, его второй студийный альбом «Immortal» и «Mobile Suit Pussy», который, как сообщалось, станет его четвёртым коммерческим микстейпом. Он объяснил, что в «Immortal» будут треки, в которых присутствуют глубокие и романтические концепции, в то время как «Mobile Suit Pussy» содержит треки, которые являются «гангстерскими». Позже, в марте 2019 года в другом прямом эфире Instagram, Редд заявил, что его второй альбом «сдвинулся и изменился» и больше не назывался «Immortal». Он намекнул, что название будущего альбома будет названо, и вдохновлено, названием альбома убитого в 2018 году рэпера XXXTentacion «?».

15 августа 2019 года песня «They Afraid of You» при участии американского рэпера Playboi Carti была удалена из альбома по неизвестным причинам.

Список композиций 
Информация взята из Apple Music.

 
Примечания
 Песня «They Afraid of You» при участии Playboi Carti по неизвестной причине была вырезана из всех версий альбома.

Чарты

Примечания 

Альбомы Trippie Redd
Альбомы, спродюсированные Дипло
Альбомы, спродюсированные Murda Beatz